Specifična snaga (omjer snage i težine) je izračun koji se obično primjenjuje na motore i pokretne izvore napajanja a omogućuje usporedbu jednog sklopa ili njegovog dizajna s drugim dizajnom. Omjer snage i težine je mjerenje stvarnih osobina bilo kojeg motora ili izvora napajanja. Također se koristi mjerenje osobina sredstva kao cjeline, s izlaznom snagom motora podijeljenom s težinom sredstva, kako bi se procijenilo njegovo ubrzanje.

Formula specifične snage (omjer snage i težine) za motor je snaga (P) koju je motor proizveo podijeljena s njegovom težinom (W):

Tipični V-8 Dieselov motor s turbo-punjačem može imati motor snage 250 KS (190 kW) i težinu od 450 kg (1.000 lb) što daje specifičnu snagu od 0,42 kW/kg (0,25 KS/lb).

Primjeri omjera visoke specifične snage često se može naći kod turbina. To je zbog njihove sposobnosti rada na vrlo velikim brzinama. Na primjer, glavni motori Space Shuttlea koristite turbo-crpke (sklopovi koji se sastoje od crpki pokretanih turbinskim motorom) za dovod pogonskog goriva (tekući vodik i tekući kisik) u komore izgaranja motora. Turbo-crpka tekućeg vodika je neznatno veća od automobilskog motora (težine oko 320 kg (700 lb)) i proizvodi gotovo 70.000 KS (52,2 MW) sa specifičnom snagom od 164 kW/kg (100 hp/lb).

Primjeri

Motori

Vozila
Specifična snaga za vozila se obično izračunava s težinama bez težine osoba i bilo kakvog tereta. To može dovesti do odstupanja, osobito s obzirom na motocikle, gdje vozač može imati 1/3 do 1/2 težine samog vozila.

Izvori 

Klasična mehanika